The Rolls Band (часто: «Роллы») — музыкальная группа из Бишкека (Кыргызская Республика), основанная в 2010 году.

История

Текущий состав 
 Улан Оморов (вокал, гитара, губная гармоника)
 Данияр Джуманазаров (вокал, гитара)
Бактыяр Абдыракунов (вокал, бас-гитара)
 Дмитрий Соседов (ударные)

Бывшие участники 
 Эрсултан Алыкулов (вокал, бас-гитара)
Илья Ревуцкий (ударные)
 Катаган Жумагулов (ударные)
 Ахат Имамбакиев (гитара)

Синглы 
 "Ты люби меня" (2012)

Достижения 
 2012 — Победа на фестивале «Bishkek The Beatles». Бишкек, Кыргызстан
2019 — Участие на фестивале «Because of The Beatles». Республика Алтай, Россия
2020 — Участие на фестивале International Beatleweek 2020. Ливерпуль, Англия

Ссылки 
Страница группы в сети Facebook
Бишкекский The Rolls Band отмечает свой день рождения (слушать)
 Студенты Бишкека решили возродить рок-н-ролл
 Бишкекские «Битлы»!
Битломаны исполнили песню The Beatles на кыргызском языке

Музыкальные коллективы 2010-х годов
Музыкальные коллективы по алфавиту
Рок-группы Киргизии
Поп-группы Киргизии